Explora – programma televisivo di Rai Educational 
 Explora – canale televisivo tematico italiano
 OGS Explora – nave da ricerca italiana
 Explora – museo scientifico ad Albuquerque